Damernas bobåkning i vinter-OS 2010 ägde rum i Whistler Sliding Centre i Vancouver, Kanada mellan 23 och 24 februari 2010.

Medaljörer

Resultat

Källor 
 2010 Winter Olympics results: Women's (heat 1), from http://www.vancouver2010.com/; hämtad 2010-02-24.
 2010 Winter Olympics results: Women's (heat 2), from http://www.vancouver2010.com/; hämtad 2010-02-24.
 2010 Winter Olympics results: Women's (heat 3), from http://www.vancouver2010.com/; hämtad 2010-02-24.
 2010 Winter Olympics results: Women's (heat 4), from http://www.vancouver2010.com/; hämtad 2010-02-24.

Noter 

Damer